A frota operacional de trens do Metrô de São Paulo é composta atualmente por 232 composições de 12 séries diferentes, totalizando 1.419 carros, fabricadas entre 1998 e 2018. Trens com bitola larga de 1600 mm e alimentação por terceiro trilho operam nas linhas 1, 2 e 3 enquanto trens com bitola internacional de 1435 mm operam com alimentação via catenária nas linhas 4 e 5. Com exceção do monotrilho (veículo utilizado na Linha 15 - Prata cujo trem possui 7 carros e na Linha 17 - Ouro possuirá 5 carros), todas as outras composições possuem 6 carros cada uma.

A frota M do Metrô é pertencente à categoria monotrilho, se diferenciando dos demais trens por ser um veículo leve sobre pneus que circula em vigas elevadas, recebe alimentação por suporte eletrizado na via e também é um modal de alta capacidade.

Existem também 3 séries de trens extintas, resultado do processo de modernização da frota. São elas as séries A, C e D, que após o processo de modernização formaram as frotas I, J, K e L.

As frotas operam nas linhas 1 e 3 com sinalização ATO, porém estão sendo modernizadas para CBTC enquanto as linhas 2, 4, 5 e 15 já operam com CBTC sendo a 4 e a 15 sem condutor.

Frota atual

Frota ViaQuatro 
A linha 4 - Amarela do Metrô administrada pela concessionária ViaQuatro conta atualmente com um total de 29 composições/174 carros que operam com operação remota CBTC, bitola Internacional, alimentação por catenária e portas de plataforma.

Frota ViaMobilidade 

A linha 5 - Lilás e, futuramente, a linha 17 - Ouro do Metrô são administradas pela concessionária ViaMobilidade.
A linha 5 - Lilás conta atualmente com um total de 34 composições/204 carros que operam com CBTC, bitola Internacional e alimentação por catenária. Representam duas frotas, a frota F (8 composições/48 carros), que, após 3 anos parada para atualização de software, retornou à operação, e a frota P (26 composições/156 carros).
A linha 17 - Ouro tem uma frota prevista de 14 composições de 5 carros cada (70 carros no total) que operarão com o sistema CBTC sem condutores, comprados para a 1ª fase do projeto, entre Jardim Aeroporto/Congonhas - Morumbi.

Frotas em projeto/construção

Frotas extintas

Interior das composições

Ver também 
 Metrô de São Paulo
 Frota da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
 ViaQuatro
 ViaMobilidade

Metrô de São Paulo
Locomotivas
Listas de transporte do Brasil
Listas da cidade de São Paulo